Сушица — населённый пункт:
 в Болгарии
 Сушица — село в Благоевградской области;
 Сушица — село в Великотырновской области;
 Сушица — село в Кюстендилской области;
 в Республике Македония
 Сушица — село в общине Гостивар;
 Сушица — село в общине Ново-Село;
 Сушица — село в общине Маврово и Ростуша;
 Сушица — село в общине Македонски-Брод.
 в России
 Сушица — деревня, Поддорский район, Новгородская область
 в Сербии
 Сушица — село в общине Валево

Сушица — река в Черногории

См. также 
 Горна-Сушица
 Шушица